Флаг муниципального района «Жиганский национальный эвенкийский район» Республики Саха (Якутия) Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 5 сентября 2011 года решением Районного совета депутатов муниципального района «Жиганский национальный эвенкийский район» № 179 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8114.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального района „Жиганский национальный эвенкийский район“ в зелёном, голубом, жёлтом и белом цветах».

Описание герба гласит: «В зелёном поле золотой стоящий обернувшийся соболь; лазоревая выщерблено волнистая тонко окантованная серебром оконечность, обременённая двумя серебряными взаимообращёнными осетрами. Во главе семь серебряных дугообразно расположенных якутских алмазов (фигуры в виде поставленных на угол квадратов, каждый из которых расторгнут на шесть частей: накрест и наподобие двух сходящихся по сторонам стропил)».

Обоснование символики 
Соболь — символ борьбы со злом, расположен в середине флага на зелёном поле, который олицетворяет ум, силу, ловкость.

Осетры, как символ отличительного богатства (благородная рыба) крупнейшей реки Сибири — реки Лена, они изображались на историческом гербе уездного города Жиганска Якутской области, Высочайше утверждённого а.

Примечания

См. также 

Флаги с изображением соболя
Флаги с изображением рыбы